Джеймс Франк Макгра́т (; ) — британский религиовед и библеист, специалист по раннему христианству, мандеизму и религии в научной фантастике. Один из авторов «Энциклопедии Библии и её восприятия», «Оксфордской энциклопедии Библии и этики», «Оксфордского справочника по Библии и популярной культуре», «Справочника исследований мандеизма» и «Словаря по религиоведению».

Биография  

В 1993 году с отличием окончил Кембриджский университет по специальности «религиоведение».

В 1995 году получил бакалавра богословия с отличием  в Лондонском университете.

В 1998 году получил доктора философии в Даремском университете, защитив под научным руководством Джеймса Дугласа Гранта Данна диссертацию по теме «Иоаннова апологетическая христология: узаконивание и развитие в христологии Иоанна».

В 1998–2001 годах —  Нового Завета  и .

В 2001–2002 года — адъюнкт-профессор  и .

С 2002 года — профессор религии кафедры философии, религии и антиковедения и с 2010 года — заведующий кафедрой новозаветного языка и литературы имени Кларенса Л. Гудвина Батлеровского университета.

Член Американской академии религии (с 2010), член  (с 2010), член  (с 1998) и член  (с 2011).

Научная деятельность 

Основная исследовательская деятельность Макграта лежит в области христологии и истории раннего христианства, что отразилось как в его докторской диссертации, так и изданной на её основе одноимённой монографии. В монографии «Единственный истинный Бог: раннехристианский монотеизм в его иудейской плоскости» был представлен взгляд на более широкое пространство монотеизма и христологии в древнем иудаизме и христианстве. В то время как в монографии «Чему Иисус научился у женщин» была исследована тема исторической личности Иисуса Христа (в этом вопросе он является последовательным критиком мифологической школы) и влияния, которое на него оказывали женщины, упомянутые в Евангелиях.

Другим предметом исследований Макграта выступает гностическая община мандеистов и их литература. Совместно с религиоведом и востоковедом  он подготовил двухтомник содержащий перевод, критическую редакцию и научный комментарий , ставший первым изданием на английском языке всех известных рукописей.

Ещё одной область научных интересов Макграта является пересечение религии и научной фантастики. По данной теме им написаны монографии «Теология и научная фантастика» и «Битва на Ранскур Ав Колосе» ( № 52). Кроме того, он является редактором и соредактором коллективных монографий «Религия и научная фантастика» и «Время и относительные измерения в вере: религия и Доктор Кто».

Научные труды

Монографии 

 John’s Apologetic Christology: Legitimation and Development in Johannine Christology. — Cambridge University Press, 2001. (SNTS Monograph Series)
 The Only True God: Monotheism in Early Judaism and Christianity. — Urbana: University of Illinois Press, 2009.
 The Burial of Jesus: What Does History Have To Do With Faith?. — Patheos Press, 2012. 
 Theology and Science Fiction. — Cascade Companions; Eugene: Cascade, 2016. 
 The Mandaean Book of John: critical edition, translation, and commentary. — Berlin: De Gruyter, 2020. (with ). 
  #52: The Battle of Ranskoor Av Kolos. — , 2021.

Энциклопедии и словари 

 “Burial of Jesus. II. Christianity. B. Modern Europe and America” // The Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Vol. 4, ed. Dale C. Allison Jr., Volker Leppin, Choon-Leong Seow, Hermann Spieckermann, Barry Dov Walfish, and Eric Ziolkowski. — Berlin: de Gruyter, 2012.
 Monotheism // The Oxford Encyclopedia of the Bible and Ethics. / ed. Robert L. Brawley. — Oxford University Press, 2014. — P. 57—64.
 Monotheism // Vocabulary for the Study of Religion / ed. Robert A. Segal and . — Leiden: E. J. Brill, 2015.
 Kinship of Jesus. Film // Encyclopedia of the Bible and Its Reception. — Vol. 15. — Berlin: DeGruyter, 2017. — P. 337—338.
 Illegitimate Offspring. VI. Film // Encyclopedia of the Bible and Its Reception. — Vol. 12. — Berlin: DeGruyter, 2016. — P. 870-871.
 Jesus’ Brothers and Sisters. III. Film // Encyclopedia of the Bible and Its Reception. — Berlin: DeGruyter, 2017. — 105—107.
 Creation // Oxford Handbook on the Bible and American Popular Culture. / ed. Dan W. Clanton, Jr. and Terry R. Clark. — Oxford University Press, 2021. — 145—161.

Статьи 

 “Johannine Christianity — Jewish Christianity?” // Koinonia VIII.1 (1996). — P. 1-20.
 “Uncontrived Messiah or Passover Plot? A Study of A Johannine Apologetic Motif,” // Irish Biblical Studies 19 (January 1997). — P. 2–16.
 “Prologue as Legitimation: Christological Controversy and the Interpretation of John 1:1-18,” // Irish Biblical Studies 19 (June 1997). — P. 98–120.
 “Going Up and Coming Down in Johannine Legitimation,” // Neotestamentica 31/1 (1997) 107-118
 “Change in Christology: New Testament Models and the Contemporary Task,” //  63/1 (1998). — P. 39–50.
 “A Rebellious Son? Hugo Odeberg and the Interpretation of John 5.18,” //  44 (1998). — P. 470–473.
 “Christology on Two Fronts: A New Testament Model for 'Doing' Christology in a Pluralistic Context,” // Religion and Theology 6/1 (1999). — P. 65–82.
 “Religion, But Not as We Know It: Spirituality and Sci-Fi,” // Religion as Entertainment / ed. C. K. Robertson. — Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002. — P. 153–172.
 
 “The Desert of the Real: Christianity, Buddhism & Baudrillard in The Matrix films and popular culture” // Visions of the Human in Science Fiction and Cyberpunk / ed. Marcus Leaning and Birgit Pretzsch. — Inter-Disciplinary Press, 2004. ISBN 1-904710-16-6
 “"Two Powers" and Early Jewish and Ch4ristian Monotheism” (with Jerry Truex) // Journal of Biblical Studies 4:1 (January 2004). ISSN 1534-3057
 “Temelia escatologicã a soteriologiei pauline” in 'Care Imparte Drept Cuvântul Adevarului'. Volum Omagial Ioan Bunaciu / ed. Otniel Bunaciu, Radu Gheorghiţă and Emil Bartoş. — Oradea: Editura Reformatio, 2005. — P. 75–84. ISBN 973-86076-5-5 
 
 “Was Jesus Illegitimate? The Evidence of His Social Interactions,” // . 5.1 (2007). — P. 81–100.
 “Artificial Minds and Human Religions: An illustration of the diversity of possible intersections between religious thought and practice and technological advances,” // Transdisciplinary Approaches of the Dialogue between Science, Art and Religion in the Europe of Tomorrow. 9-11 September 2007 edited by Basarab Nicolescu and Magda Stavinschi. — Sibiu: Curtea Veche, 2008; ISBN 978-973-669-596-4).
 “History and Fiction in the Acts of Thomas: The State of the Question”. //  17 (2008). - P. 297–311. 
 “Jesus as False Prophet” // Who Do My Opponents Say That I Am? Investigating the Accusations Against Jesus /  and Joseph Modica, eds. — London: T&T Clark, 2008, 95–110. (Library of Historical Jesus Studies)
 “Written Islands in an Oral Stream” // Jesus and Paul: Global Perspectives in Honor of James D. G. Dunn for His 70th Birthday / ed. B. J. Oropeza, Douglas C. Mohrmann, and C. K. Robertson. — Library of New Testament Studies, 414; T&T Clark, 2009. — P. 3–12.
 “"Destroy This Temple": Issues of History in John 2” // John, Jesus, and History, Volume 2: Aspects of Historicity in the Fourth Gospel / ed. Paul N. Anderson, Felix Just, and Tom Thatcher (Society of Biblical Literature Symposium Series, 44; Atlanta: Society of Biblical Literature Press, 2009). — P. 35–43.
 “Reading the Story of Miriai on Two Levels: Evidence from Mandaean Anti-Jewish Polemic about the Origins and Setting of Early Mandaeism” // ARAM Periodical 22 (2010). — P. 583–592.
 “Biblioblogging Our Matrix: Exploring the Potential and Perplexities of Academic Blogging” // Bulletin for the Study of Religion 39:3 (September 2010). — P. 7–12.
 “The Desert of the Real: Christianity, Buddhism & Baudrillard in The Matrix films and popular culture” // Visions of the Human in Science Fiction and Cyberpunk / ed. Marcus Leaning and Birgit Pretzsch. — Inter-Disciplinary Press, 2010. — P. 161–172.
 “Robots, Rights and Religion” and “Introduction” // Religion and Science Fiction / ed. James F. McGrath. — Pickwick Press, 2011.
 “Religion and Science Fiction” // Sense of Wonder: A Century of Science Fiction / ed. Leigh Grossman. — Wildside Press, 2011. — P. 394–395.
 “Fringe View: The World of Jesus Mythicism” //  128:23 (November 2011). — P. 12–13.
 “Mark’s Missing Ending: Clues from the Gospel of John and the Gospel of Peter” // The Bible and Interpretation February 2011
 Revisiting the Mandaeans and the New Testament” // The Bible & Interpretation August 2013
 “On Hearing (Rather Than Reading) Intertextual Echoes: Christology and Monotheistic Scriptures in an Oral Context,” //  43:2 (May 2013). — P. 74–80.
 “Polemic, Redaction, and History in the Mandaean Book of John: The Case of the Lightworld Visitors to Jerusalem,” // ARAM Periodical 25 (2013). — P. 375–382.
 “Did Jesus Die in Outer Space? Evaluating a Key Claim in Richard Carrier’s On the Historicity of Jesus” // The Bible & Interpretation October 2014
 “John 2:13-16,” “The Three Johns,” and “The Woman at the Well” - contributions to the Society of Biblical Literature Bible Odyssey website.
 “Mythicism and the Mainstream: The Rhetoric and Realities of Academic Freedom” // The Bible and Interpretation March 2014.
 “Epilogue” // Time and Relative Dimen3sions in Faith.
 Did Jesus Die in Outer Space? Evaluating a Key Claim in Richard Carrier’s On the Historicity of Jesus” // The Bible & Interpretation October 2014. 
 “Mythicism and the Making of Mark” // The Bible and Interpretation August 2015. 
 “Religion’s Futures and the Future’s Religions through the Lens of Science Fiction” // The Changing World Religions Map. / ed. Stan Brunn. — New York: Springer, 2015. — P. 2893-2905.
 “Foreword” to The Son of God: Three Views of the Identity of Jesus / Charles Lee Irons, Danny Andre Dixon, and Dustin R. Smith. — Eugene: Wipf & Stock, 2015.
 “Explicit and Implicit Religion in Doctor Who and Star Trek,” // Implicit Religion 18:4 (2015). —  P. 471-484.
 Obedient Unto Death: Philippians 2:8, Gethsemane, and the Historical Jesus // . 14:3 (2016). — P. 223–240.
 “What has Coruscant to Do with Jerusalem? A Response and Reflections at the Crossroads of Hebrew Bible and Science Fiction,” // “Not in the Spaces We Know”: An Exploration of Science Fiction and the Bible / ed. Frauke Uhlenbruch. // Journal of Hebrew Scriptures 16 (2016). — P. 79-93.
 “Orality and Intertextuality,” // Exploring Intertextuality / ed. B. J. Oropeza. — Eugene: Wipf & Stock, 2016. — P. 176–186.
 “A God Needs Compassion, but Not a Starship: Star Trek's Humanist Theology,” // The Ultimate Star Trek and Philosophy: The Search for Socrates. / ed. Kevin S. Decker and Jason T. Eberl. — Malden: John Wiley & Sons, 2016. — P. 315–325.
 “Biblical Studies and Science Fiction” // Thomas Jay Oord (editor), Theologians and Philosophers Using Social Media: Advice, Tips, and Testimonials. — San Diego: Sacra Sage, 2017. — P. 283-287.
 “Slow Scholarship: Do Bloggers Rush In Where Jesus’ Wife Would Fear To Tread?” // Fakes, Forgeries, and Fictions: Writing Ancient and Modern Christian Apocrypha. / ed. Tony Burke. — Eugene: Cascade, 2017. — P. 326–340.
 “The Gospel of John as Jewish Messianism: Formative Influences and Neglected Avenues in the History of Scholarship” // Reading the Gospel of John’s Christology as Jewish Messianism: Royal, Prophetic, and Divine Messiahs / ed. Gabrielle Boccaccini and Benjamin Reynolds. - Leiden: E. J. Brill, 2018. — P. 43–65.
 “Exorcising Mythicism’s Sky-Demons: A Response to Raphael Lataster’s
 “Questioning Jesus’ Historicity,” // The Bible and Interpretation August 2019.
 “Learning from Jesus’ Wife: What Does Forgery Have to do with the Digital Humanities?” // Ancient manuscripts in digital culture: visualisation, data, communication, edited by David Hamidović, Claire Clivaz and Sarah Savant, with the collaboration of Alessandra Marguerat (Digital Biblical Studies 3) — Leiden : E. J. Brill, 2019. — P. 241–260.
 “Milestones: James D.G. Dunn: Influential New Testament Scholar” //  46:5 (Winter 2020) 20.
 “Epistles: The Writing on the Floor” //  47:1 (Spring 2021). — P. 72—74.
 “Abductions Angelic and Alien: The Changing Cosmologies of Otherworldly Journeys,” // Intersections of Religion and Astronomy / ed. Aaron Ricker, Chris Corbally, and Darry Dinell. — London: Routledge, 2021. — P. 164–175.

Научная редакция 

 Time and Relative Dimensions in Faith: Religion and Doctor Who. / ed. James McGrath and Andrew Crome. — Darton, Longman, and Todd, 2013.
 Religion and Science Fiction. — Pickwick Press, 2011; , 2012. 
 Handbook of Mandaean Studies / ed. , , and James McGrath. — E. J. Brill. (Das Handbuch der Orientalistik)

Примечания 

Религиоведы Великобритании
Авторы энциклопедий и словарей
Библеисты Англии
Преподаватели Университета Батлера